Die Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Unterallgäu zeigt die FFH-Gebiete des schwäbischen Landkreises Unterallgäu in Bayern. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden Natur-, Landschaftsschutz- und EU-Vogelschutzgebieten.
Im Landkreis befinden sich 17 und zum Teil mit anderen Landkreisen überlappende FFH-Gebiete.

Siehe auch 
 Übersicht über die Naturschutz und Schutzflächen im Landkreis Unterallgäu
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Unterallgäu
 Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Unterallgäu
 Liste der Geotope im Landkreis Unterallgäu

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

Unterallgäu
!